Il singolare del torneo di tennis Prague Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Novák che ha battuto in finale Albert Portas 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Tomas Nydahl (quarti di finale)
 Lars Koslowski (primo turno)
 Hicham Arazi (secondo turno)
 Lionnel Barthez (primo turno)

 Chris Wilkinson (primo turno)
 Alejo Mancisidor (primo turno)
 Alex Rădulescu (secondo turno)
 Eyal Ran (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Challenger 1994